Okręty US Navy o nazwie USS "Hyman G. Rickover":
 Pierwszy USS "Hyman G. Rickover" (SSN-709) - okręt podwodny typu Los Angeles. W służbie w latach 1984-2006.
 Drugi USS "Hyman G. Rickover" (SSN-795) - okręt podwodny typu Virginia. 

Hyman G. Rickover